Espinasse steht für:

Geographie:
 eine französische Gemeinde im Département Cantal, siehe Espinasse (Cantal)
 eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, siehe Espinasse (Puy-de-Dôme)

Personen:
 Esprit Espinasse (1815–1859), französischer General
 Pierre Espinasse, wirklicher Name des französischen Schauspielers Pierre Brasseur (1905–1972)
 Claude Espinasse, wirklicher Name des französischen Schauspielers Claude Brasseur (1936–2020)
 Alexandre Espinasse, wirklicher Name des französischen Schauspielers Alexandre Brasseur (* 1971)